RNS est une abréviation signifiant :
 recherche en numéro de séquence : terme d'usinage à commande numérique, désignant la reprise d'un programme d'usinage pour corriger les erreurs ; la première pièce est usinée avec des surépaisseurs, l'ajustement des paramètres (équivalent d'une passe de finition en usinage conventionnel) permettant de prendre en compte l'usure de l'outil et les dérives de la machine ;
 Rassemblement pour une Nouvelle Société, un parti politique de RDC ;
 en mathématiques, Residue Number System, voir Système modulaire de représentation ;
 Rock'n Solex, un festival étudiant français ;
 radionavigation system, système de navigation dynamique utilisé en automobile, voir aussi Système de positionnement par satellites.
 en procédure civile française : recours non soutenu.
 en biochimie et en anglais ; Reactive nitrogen species (espèce réactive de l'azote)

RNS est un sigle :
 Aéroport de Rennes - Saint-Jacques selon le code AITA des aéroports ;
 gare de Rennes selon le code AITA des gares
Le suffixe .rns est :
 un domaine de deuxième niveau tunisien, voir .tn, abréviation de réseau national de santé ;
 le suffixe des projets Reason.